Кристиан Андрес Паломеке Валойес (; род. 2 апреля 1994 года, Карепа, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Ла Экидад».

Клубная карьера 
Паломеке начал профессиональную карьеру в клубе «Атлетико Насьональ». В 2012 году для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Альянса Петролера». 8 августа в матче против «Депортиво Перейра» Кристиан дебютировал во колумбийской Примере B. 20 октября в поединке против «Университарио Попаян» Паломеке забил свой первый гол за «Петролеру». В своём дебютном сезоне Кристиан забил семь мячей и помог клубу выйти в элиту. 17 февраля 2013 года в матче против родного «Атлетико Насьональ» он дебютировал в Кубке Мустанга. 21 апреля в поединке против «Депортиво Кали» Паломеке забил свой первый гол в высшем дивизионе.

В начале 2014 года Кристиан на правах аренды перешёл в «Онсе Кальдас». 1 февраля в матче против «Патриотас» он дебютировал за новый клуб. 15 марта в поединке против «Бояка Чико» Паломеке забил свой первый гол за «Онсе Кальдас».

В начале 2015 года Кристиан вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал американский Сан-Антонио Скорпионс. 19 апреля в матче против «Инди Илевен» он дебютировал в NASL, заменив во втором тайме Омара Каммингса. Больше на поле в составе скорпионов Паломеке не выходил. Летом он вернулся на родину подписав контракт с «Хагуарес де Кордоба». 2 августа в матче против «Индепендьенте Медельин» Кристиан дебютировал за «ягуаров». 13 сентября в поединке против «Ла Экидад» он сделал «дубль», забив  свои первые голы за клуб.

В начале 2016 года Паломеке на правах аренды перешёл в аргентинский «Колон». 18 февраля в матче против «Бельграно» он дебютировал в аргентинской Примере, заменив во втором тайме Маурисио Спердути.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Колумбии Паломеке принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Венесуэлы, Эквадора, Парагвая и Бразилии. В поединке против парагвайцев Кристиан забил гол.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Колумбии Паломеке выиграл молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора, Уругвая, Перу, а также дважды Парагвая и Чили.

Летом того же года Кристиан принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Турции, Сальвадора и Северной Кореи.

Достижения 

Международные

 Колумбия (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Альянса Петролера»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Хагуарес де Кордова»
Игроки ФК «Сан-Антонио Скорпионс»
Игроки ФК «Реал Картахена»
Игроки ФК «Ла Экидад»